Иде́йная общи́на, или целенапра́вленное соо́бщество (), — целенаправленно созданное местное сообщество людей, задуманное для более тесного сотрудничества, чем другие сообщества.
Члены идейной общины обычно разделяют определённые социальные, политические, религиозные или иные взгляды, они часто ведут альтернативный образ жизни. Также у них могут быть вещи (ресурсы) общего пользования и совместная ответственность.

Идейные общины включают коммуны, кохаузинги, кибуцы, жилищно-земельные фонды и кооперативы, экопоселения, экодеревни, убежища идейных сурвайвалистов (людей, которые заблаговременно готовятся к ожидаемым ими катастрофам). 

К ним можно также отнести некоторые религиозные общины: монастыри, скиты, ашрамы, религиозные сельскохозяйственные коммуны.  Религиозную организацию можно считать идейной общиной в том случае, если её членов объединяет не только религия, но и совместное проживание и совместный труд. Обычно новые члены идейной общины выбираются решением действующих членов, реже риэлторами или владельцами земли (если земля не находится в совместной собственности членов общины).

Перевод с  термином «идейная община» был предложен авторитетным международным каталогом Интернет-ресурсов Open Directory Project как русское название соответствующей категории. Прямой перевод  как «целенаправленное сообщество» в русском языке практически не употребляется в настоящее время. Но «идейная община» — тоже спорный вариант перевода: слова «община», «идейная община» у многих в современной России вызывают ассоциации с религиозной общиной или даже с сектой, в то время как многие из вышеназванных объединений не связаны с какой-либо религией. Вариант перевода как «идейное сообщество» тоже не совсем точен, поскольку идейным сообществом можно назвать, к примеру, толкинистов, которых связывают только книги, мысли, идеи, но не совместное жительство и труд.

Характеристики

Цель создания 
Цели создания могут включать в себя совместное использование ресурсов, выстраивание добрососедских отношений, здоровый образ жизни в согласии с природой, жизнь и труд с соблюдением принципов того или иного учения, идеи, религии. Могут быть и другие цели, средства, методы, правила и принципы, разделяемые членами идейной общины.

Типы идейных общин 
Одни из общин являются полностью светскими, другие объединяет религия или духовная практика, совместная пища и т. д. Часто встречаются идейные общины, разделяющие ценности эгалитаризма. Другие следуют принципам «добровольной простоты» (дауншифтинга), совместного развития, самообеспечения, независимости. Некоторые идейные сообщества ориентированы на людей с ограниченными физическими, психическими, экономическими или социальными возможностями: например, беженцы и вынужденные переселенцы, бездомные, инвалиды, сироты. Некоторые идейные общины содержат медицинские или учебные центры для оказания определённых услуг данным категориям людей.

Членство 
Обычно новые члены идейной общины выбираются решением действующих членов, реже риэлторами или владельцами земли (если земля не находится в совместной собственности членов общины).

Часто общины имеют различные уровни членства. Обычно в них существует та или иная процедура отбора при приёме новых членов в организацию, которая обычно начинается с разрешённого визита интересующегося человека. Часто потенциальные члены общины опрашиваются «приёмной комиссией» или, в некоторых случаях, всеми действующими членами общины. Во многих общинах есть период «временного членства» или статус кандидата в члены. После того, как посетитель был принят в общину, новый член остаётся «временным» или «кандидатом» до тех пор, пока не проживёт в общине определённый срок (обычно полгода или год). Потом община подтвердит его членство. Во многих идейных общинах только полное членство даёт право голоса и/или другого участия в управлении общиной, а «временные» члены имеют меньше прав. В некоторых объединениях в качестве условия полного членства могут быть установлены выполнение определённого задания или работы в общине или для общины, оказание материальной или иной помощи, отсутствие нарушений установленного порядка и правил или другие. В некоторых общинах обретение кандидатом статуса полного члена сопровождается теми или иными церемониями, что можно считать разновидностью инициации.

С юридической точки зрения идейные общины, как правило, являются неправительственными общественными объединениями либо кооперативами, и могут сами устанавливать свои внутренние правила в той мере, насколько это не противоречит законодательству государства пребывания.

Христианские идейные общины обычно стараются подражать жизни ранних христиан. Используя библейскую книгу «Деяния Святых Апостолов» (и, часто, «Нагорную проповедь») в качестве наставления, модели жизни, члены общин стремятся к совместному труду во имя веры.

Вышедший в 1995 году выпуск , издаваемый «Движением за идейные общины» (ДЗИО), сообщил, что 54 % идейных общин заявили себя как сельские, 28 % — как городские, 10 % имели сразу и городское, и сельское месторасположение, и 8 % не указали своего местоположения.

Типы управления общиной 
Наиболее часто встречается демократическая форма управления (64 %), когда решения принимаются через консенсус в той или иной форме или голосованием. Из оставшихся, 9 % идейных общин имеют иерархическую или авторитарную структуру, 11 % совмещают демократическую и авторитарную структуру, и 16 % не ответили на вопрос о структуре управления.

См. также 

 Альтернативные движения
 Амиши
 Богема
 Движение за идейные общины
 Зелёный анархизм
 Коммуна (социум)
 Новое монашество
 Субкультура
 Социальный эксперимент
 Хиппи
 Эгалитаризм
 Экологическое поселение

Близкие конкретные примеры:
 Свободный город Христиания
 Коммуна Нидеркауфунген
 Твин Оукс (коммуна)
 Тиберкуль
 Церковь последнего завета

Примечания

Литература

Ссылки 
Е.Синицына.В поисках Утопии: эксперименты по созданию идейных сообществ в США
Билл Меткаф. Самоподдерживающиеся общины
 
 
 
 

 
Образ жизни
Социальные эксперименты